Karl Koller peut désigner :
 Karl Koller (1929-2009), un footballeur autrichien ;
 Karl Koller (1898-1951), un général allemand de la Luftwaffe.